

Letteratura 
 Cuore di cane – racconto di Michail Afanas'evič Bulgakov

Cinema 
 Cuore di cane – film italiano del 1975 per la regia di Alberto Lattuada, tratto dall'omonimo romanzo
 Cuore di cane – film sovietico del 1988 tratto dall'omonimo romanzo
 Cuore di cane – film statunitense del 2015 tratto dall'omonimo romanzo

Musica 
 Cuore di cane – singolo di Fiorella Mannoia del 1992
 Cuore di cane/Oh che sarà – 45 giri di Fiorella Mannoia del 1989

Televisione 

Cuore di cane – episodio della quarta stagione della serie animata Futurama